Овра́жне (до 1944 року — Бораган, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.